— один из восьми основных мужских титулов («корон») сёги. Второй по возрасту титул после мэйдзина, учреждён в 1950 году газетой Майнити в противовес газете Асахи, к которой (по финансовым причинам) на 1950—1976 годы переходили права на титул мэйдзин, вернувшиеся в 1976 году обратно к Майнити.

Титулом сезона 2013 года владеет Акира Ватанабэ.

 каждого сезона проходит во второй половине года, претендент определяется в конце года, а финальный титульный матч (до четырёх побед одной из сторон) проводится в начале следующего года (кроме Осё, сезон заканчивается в следующем году лишь у турнира Кио).

Пожизненный осё 
Титул  даётся за завоевание титула осё в сумме 10 раз. Добиться этого титула смогли лишь 15-й пожизненный мэйдзин Ясухару Ояма и 19-й пожизненный мэйдзин Ёсихару Хабу.

Титульные матчи Осё в XXI веке

Примечания

Ссылки 
 Таблица всех матчей Осё (NSR) 
 Титульный матч осё на сайте Майнити 

Титулы сёги